Ytsökande hund eller ytsökshund kan syfta på:

 Räddningshund – brukshund (tjänstehund) som är tränade för att söka efter nödställda människor
 Minhund – en tjänstehund som tränats att med hjälp av luktsinnet söka efter minor

Brukshundar